В статье представлен список футбольных клубов Испании по числу выигранных титулов. В нём перечислены все испанские футбольные клубы, выигравшие хотя бы один из трёх основных домашних трофеев, либо хотя бы один из пяти главных европейских клубных турниров, либо хотя бы один из двух межконтинентальных турниров.

Таблица достижений 
Легенда
Национальная лига
Лига = Чемпионы Испании (c 1928 года)

Национальные кубковые турниры
КИ = Кубок Испании (c 1902 года)
КЛ = Кубок лиги (1983—1986 годы)
CKИ = Суперкубок Испании (c 1988 года)
КЭД = Кубок Эвы Дуарте (1947—1953 годы)

Главные еврокубковые турниры
ЛЧ = Лига чемпионов
КЕЧ = Кубок европейских чемпионов
СКУ = Суперкубок УЕФА

Прочие еврокубковые турниры
КОК = Кубок обладателей кубков
КЯ = Кубок ярмарок
КИН = Кубок Интертото
КУЕФА = Кубок УЕФА
ЛЕ = Лига Европы УЕФА

Глобальные турниры
КЧМ = Клубный чемпионат мира
МКК = Межконтинентальный кубок

По клубам 
В данной таблице представлены титулы испанских футбольных клубов.

Примечания: клубы, выделенные жирным шрифтом, как минимум однажды выигрывали по два и более вышеуказанных трофея на протяжении одного сезона.

По городам 
Ниже представлены титулы, выигранные испанскими футбольными клубами, в разрезе городов, которые представляют эти команды.

По автономным сообществам 
В данной таблице представлены титулы, выигранные испанскими футбольными клубами, в разрезе автономных сообществ, которые представляют эти команды.

См. также 
 Чемпионы Испании по футболу

Примечания 

Испания по трофеям